Als Provinzialtag wird bezeichnet:

 Provinzialtag (Hessen), Volksvertretung auf Provinzebene
 Provinzialtag von 1414 in Heilbronn, siehe Geschichte der Stadt Heilbronn#Provinzialtag von 1414, Schutzbrief und Heilbronner Münze

Siehe auch Provinzialrat, Provinziallandtag, Oberlausitzer Provinzlandtag